Biografia Ildefons de Toledo, Sant Ildefons, Arquebisbe de Toledo.
 Etnologia: San Ildefonso (poble), poble amerindi de Nou Mèxic.
 Arquitectura:
 Colegio de San Ildefonso (Mèxic), edifici colonial a la Ciutat de Mèxic, antic col·legi jesuïta.
 Colegio de San Ildefonso (Madrid), col·legi de Madrid, famós pels seus alumnes que canten els números de la Loteria espanyola.
 Palau Reial de La Granja de San Ildefonso, palau reial espanyol a la província de Segòvia.
 Església de Sant Ildefons, diversos temples amb aquest nom.
 Geografia:
 San Ildefonso (Segòvia), municipi de la província de Segòvia, cèlebre pel palau reial de La Granja.
 Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat), barri de Cornellà de Llobregat.